El término Augarten puede referirse:

a los jardines de Augarten en el distrito 2, Leopoldstadt, Viena, Austria.
al palacio Augarten, situado en dichos jardines.
a la porcelana de Augarten, manufactura ubicada en el mismo lugar.